Piotr Woźniak (polityk) – geolog, minister
 Piotr Woźniak (żołnierz) – żołnierz AK i NZW
 Piotr Woźniak (lekkoatleta) – lekkoatleta, sprinter i płotkarz
 Piotr Woźniak-Starak – producent filmowy
 Piotr Woźniak (muzyk) - muzyk